Шамилов — фамилия. Известные носители:

 Шамилов, Араб Шамоевич (1897—1978) — курдский советский писатель;
 Шамилов, Якуб Джамбекович (1991) — российский чеченский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов России, бронзовый призёр Универсиады 2013 года в Казани, 3-кратный обладатель Кубка Европы.